Kasai se poate referi la:

 Municipiul Kasai, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.
 Districtul Kasai, o unitate administrativă în Japonia, în prefectura Hokkaidō.
 Provincia Kasaï, o unitate administrativă în Republica Democrată Congo.
 Provincia Kasaï Oriental, o unitate administrativă în Republica Democrată Congo.

Vezi și
 Adalbert Kassai